Меленбек може бити:

 Меленбек (Округ Лудвигслуст), општина у њемачкој савезној држави Мекленбург-Западна Померанија у округу Лудвигслуст.
 Меленбек (Нојштрелиц), општина у њемачкој савезној држави Мекленбург-Западна Померанија у округу Мекленбург-Штрелиц.